Ива́н Ду́дин: Дудин, Иван Никанорович (1909—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Дудин, Иван Осипович (1867—1924) — русский и советский художник.